Раяновци — название населённых пунктов в Болгарии:

 Раяновци — село в Видинской области.
 Раяновци — село в Софийской области.